Студе́нческая — многозначный термин, может означать:

Станция метро

География 
 Студенческая — пещера Бзыбского хребта Кавказских гор в Абхазии.
 Студенческая — площадь и одноимённый квартал в Белграде, столице Сербии.

Населённые пункты 
 Студенческая — упразднённый в 1978 году посёлок, ныне микрорайон в южной части Засвияжского района Ульяновска.

См. также 
 Студенческая улица
 Студенческий